Армия национального освобождения может означать:

 Армия национального освобождения в Алжире
 Армия национального освобождения Анголы
 Армия национального освобождения в Боливии
 Армия национального освобождения в Иране
 Армия национального освобождения в Колумбии
 Армия национального освобождения в Коста-Рике
 Армия национального освобождения в Македонии
 Армия национального освобождения в Перу
 Ирландская национальная освободительная армия
 Сапатистская армия национального освобождения
 Народно-освободительная армия Китая
 Народно-освободительная армия Македонии
 Народно-освободительная армия Югославии